Вечерний Челябинск:

 «Вечерний Челябинск» — газета, выпускаемая в Челябинске с 1968 года.
 «Вечерний Челябинск» — музыкальный альбом российской рэп-группы «Триагрутрика».